AGK steht für:
 Aktiver galaktischer Kern
 Allgemeine Geschäftskosten
 Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweiger Maschinenfabrik siehe MIAG
 einen Sternkatalog der Astronomischen Gesellschaft, weitergeführt als AGK2 und AGK3
 Association of Georgia Klans, eine Ku-Klux-Klan-Organisation in den 1940ern
 Kagua Airport (IATA-Code), Flughafen in Kagua Rural LLG, Southern Highlands Province, Papua-Neuguinea

agk steht für:
 Agta (Isarog) (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Sprachgruppe Küstenbikol der Sprache Bikolano auf der Halbinsel Bicol der Insel Luzon

Siehe auch:
 Ageka

Abkürzung